Maria Teresa Habsburg-Lothringen, właśc. Maria Teresa Józefa Karolina Joanna Habsburg-Lothringen (ur. 14 stycznia 1767 we Florencji, zm. 7 listopada 1827 w Lipsku) – księżniczka toskańska i arcyksiężniczka austriacka, królowa Saksonii jako druga żona króla Antoniego Wettyna.

Najstarsze dziecko wielkiego księcia Toskanii Piotra Leopolda (późniejszego cesarza rzymsko-niemieckiego Leopolda II Habsburga) i infantki hiszpańskiej Marii Ludwiki Burbon (córki króla Hiszpanii Karola III Burbona). Urodziła się we Florencji i otrzymała pierwsze imiona na cześć swojej babki, cesarzowej Marii Teresy Habsburg.

8 września 1787 roku wyszła za mąż za księcia saskiego Antoniego Klemensa (przyszłego króla Saksonii), syna Fryderyka Krystiana Wettyna i Marii Antoniny Wittelsbach. Ślub odbył się w Dreźnie. Para miała czworo dzieci, które jednak umarły krótko po urodzeniu.

Król Antoni nastąpił na tronie Saksonii w 1827 roku po swoim bracie Fryderyku Auguście I, który nie pozostawił męskiego potomka, już w zaawansowanym wieku. Królowa Maria Teresa zmarła kilka miesięcy po koronacji i została pochowana w Kościele Dworskim w Dreźnie.

Galeria 

Saksońskie królowe
Habsburgowie Lotaryńscy
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1767
Zmarli w 1827
Ludzie urodzeni we Florencji